Het Dominicanenplein is een plein in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Het is een relatief nieuw plein, met daaromheen een rijke historie. In de laatste jaren van de twintigste eeuw werden de toenmalige parkeerhavens aan de Nieuwstraat afgebroken om de binnenstad meer autoluw te maken. Na de renovatie moest het een plein worden met een open karakter. De Nieuwstraat wordt nog steeds gebruikt als doorgaande route voor fietsers.

Aan het plein liggen, naast enkele winkels en het VVV-kantoor, ook het klooster Mariaweide (tegenwoordig het Toon Hermans Huis) en Domani. Ook wordt op dit plein de kunstmarkt Mont Martre Festival gehouden.

Plein in Venlo